Carlos Narciso Chaínho ou apenas Chaínho (Luanda, 10 de julho de 1974) é um ex-futebolista angolano.

Carreira 
Iniciou sua trajetória no futebol no Casa Pia, aos 18 anos. Antes havia atuado nas categorias de base do Carcavelos. Jogou também por Estrela da Amadora, Porto, Zaragoza, Panathinaikos, Marítimo, Nacional da Madeira e Alki Larnaca. Chaínho terminou a sua carreira no Shahin Bushehr do Irã. Actualmente, é um dos responsáveis do Dragon Force.

Seleção 
Chaínho só defendeu a Selecção Portuguesa de Futebol sub-21, tendo atuado em quatro partidas. Chegou a ser sondado para atua pela Seleção Angolana junto com seu compatriota Pedro Emanuel, mas a FIFA negou o pedido dos Palancas, alegando que os pedidos tivessem de ser feitos antes que os atletas com dupla nacionalidade completassem 21 anos e Emanuel e Chaínho já haviam completado 31. A decisão minou os planos de ambos de disputarem uma Copa do Mundo.

 
 
 
 

Futebolistas de Angola
Futebolistas de Portugal
Futebolistas do Futebol Clube do Porto
Futebolistas do Club Sport Marítimo
Futebolistas do Clube Desportivo Nacional
Futebolistas do Real Zaragoza
Futebolistas do Clube de Futebol Estrela da Amadora
Naturais de Luanda colonial
Pessoas com dupla nacionalidade